Кунене  — південноафриканська річка.
 Кунене (Ангола) — провінція Анголи.
 Кунене (Намібія) — область Намібії.